Финал Кубка Франции по футболу 2019 прошёл в понедельник, 27 апреля, на стадионе «Стад де Франс» в Сен-Дени в Париже и стал 102-м финалом Кубка Франции. В финале встетились «Ренн» и «Пари Сен-Жермен». Основное время завершилось со счётом 2:2, а по серии пенальти «Ренн» выиграл со счетом 6:5 и стал трёхкратным обладателем Кубка Франции.

Путь к финалу

Перед матчем 
«Ренн» в 7-й раз в истории участвует в финале Кубка Франции. В 1965 и в 1971 году клуб выигрывал трофей, а в 1922, 1935, 2009 и в 2014 году получал лишь серебряные медали.

«Пари Сен-Жермен» в 17-й раз в истории участвует в финале Кубка Франции. Двенадцать раз клуб выигрывал трофей, а в 1985, 2003, 2008, 2011 получал лишь серебряные медали.

Матч

Примечания 

2019
Франция
Кубок Франции 2019
Кубок Франции 2019
Апрель 2019 года
События 27 апреля
Спортивные соревнования в Сен-Дени
Спорт во Франции в 2019 году